Příjmení Grech má více nositelů:

 Karin Grech (1962–1977), oběť vraždy
 Prosper Grech (1925–2019), maltský římskokatolický duchovní, kardinál
 Ric Grech (1946–1990), britský rockový hudebník

Externí odkazy